Saucats est une commune française, située dans le département de la Gironde.
 Le Saucats est un affluent de la Garonne, prenant sa source à Saucats.

Voir aussi